Crna Bara est un toponyme qui peut désigner :
Crna Bara, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ;
Crna Bara, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine. Il fait partie de la municipalité de Čoka dans le district du Banat septentrional ; 
Crna Bara, un village de Serbie centrale situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Crna Bara, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.